Годеч () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 6052 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бракёвци
 Букоровци
 Бырля
 Врыдловци
 Вырбница
 Гинци
 Годеч
 Голеш
 Губеш
 Каленовци
 Комштица
 Лопушня
 Мургаш
 Равна
 Разбоиште
 Ропот
 Смолча
 Станянци
 Туден
 Шума

Общины Софийской области